Ana Volpe (Jaboticabal, São Paulo, ) é uma jornalista e fotógrafa brasileira.

Formada na PUC Campinas, começou a carreira como rádio escuta na EPTV Campinas. Na TV Bandeirantes, atuou como produtora, editora e repórter. Aos 25 anos foi transferida para a TV Morena. Foi apresentadora e editora dos telejornais MS Rural e MSTV - 1ª Edição. entre 2007 - 2009 ela integrou a equipe de repórteres do SBT São Paulo, e atualmente trabalha no Hoje em Dia da RecordTV.

Ligações externas 
 Membros da Universal agridem imprensa na capital

Jornalistas de São Paulo
Naturais de Jaboticabal